Tour de France pode se referir a:

 Tour de France (1903-presente), uma competição ciclista profissional de elite
 Tour Cycliste Féminin (1984-2003), uma competição ciclista profissional feminina
 Tour de France à vela, uma competição de veleiros em volta da França
 Tour de France automobile, uma corrida automobilística pela França
 Compagnons du Tour de France, uma organização de trabalhadores e artesãos
 Tour de France Soundtracks, um álbum musical do grupo Kraftwerk de 2003
 "Tour de France", uma canção do grupo Kraftwerk de 1983 (e 1999)
 "Tour de France 2003", canção relacionada com a anterior lançada pelo grupo Kraftwerk em 2003.

Desambiguação